

Étymologie
Castex est une transcription du gascon Castèths signifiant « châteaux » en français.

Toponyme 

 Castex, commune française de l'Ariège ;
 Castex, commune française du Gers ;
 Castex-d'Armagnac, commune française du Gers ;
 Eduardo Castex, commune située dans la province de La Pampa (Argentine).

Patronyme 

 André Castex, (1851-1942), médecin ORL français ;
 Bertrand Pierre Castex (1771-1842), général français ;
 Françoise Castex (1956-), femme politique française du Gers, député européenne ;
 Georges Castex (1860-1943), peintre et décorateur français né à Collioure ;
 Henry Charles Castex (1848-1905), général français ;
 Jacques Castex (1927-2012), peintre et graveur français ;
 
 Jean Castex (1942-), historien de l'architecture français ;
 Jean Castex (1965-), haut fonctionnaire et homme politique français, Premier ministre du 3 juillet 2020 au 16 mai 2022 ;
 Jean-Claude Castex (1941-), écrivain et historien canadien ;
 Joan-Francesc Castex-Ey (1955-), écrivain français d'expression essentiellement catalane ;
 
 Louis Castex (1868-1954), sculpteur français ;
  (1896-1968), colonel français de l'armée de l'air et écrivain spécialisé dans l'aéronautique ;
 Louis Castex (1946-), président d'université ;
 Michel Castex (né en 1946), journaliste  et essayiste français ;
 
 Pierre Castex (1760-1805), colonel du  d'infanterie légère, tué à la bataille d'Austerlitz ;
 Pierre Castex (1924-1991), scénariste français ;
 Pierre-Georges Castex (1915-1995), universitaire français spécialiste de la littérature du  ;
 Raoul Castex (1878-1968), amiral et tacticien français.

Politique 
 Gouvernement Jean Castex

Références

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France